Pimen – metropolita di Kiev e di tutta la Rus' dal 1382 al 1384
 Pimen – patriarca della Chiesa Russa Ortodossa dal 1971 al 1990